II. Leó bizánci császár (467–474, uralk.: 474)
 II. Leó pápa (611–683, uralk.: 682–683)
 II. Leó örmény fejedelem, „a Hegyek ura” (1150–1219, uralk.: 1187–1199), I. Leó néven 1199-től örmény király
 II. Leó örmény király (1236–1289, uralk.: 1269–1289)